Wakefield es un centro administrativo y principal población del distrito metropolitano de Ciudad de Wakefield, West Yorkshire, Inglaterra.

El término Wakefield también puede referirse a:

Lugares 
Inglaterra
Ciudad de Wakefield,  municipio metropolitano del condado de West Yorkshire.
Estados Unidos
Wakefield (Kansas), ciudad en el condado de Clay, Kansas.
Wakefield (Massachusetts), pueblo en el condado de Middlesex, Massachusetts.
Wakefield (condado de Middlesex, Massachusetts), lugar designado por el censo en el condado de Middlesex, Massachusetts.
Municipio de Wakefield (condado de Gogebic, Míchigan)
Wakefield (Míchigan), ciudad en el condado de Gogebic, Míchigan.
Municipio de Wakefield (condado de Stearns, Minnesota)
Municipio de Wakefield (condado de Dixon, Nebraska)
Wakefield (Nebraska), ciudad en el condado de Dixon, de Nebraska.
Wakefield (Bronx), sector del barrio de Bronx, Nueva York.
Wakefield–Calle 241 (línea White Plains Road), estación elevada de la línea White Plains Road del metro de Nueva York.
Wakefield (Nuevo Hampshire), pueblo en el condado de Carroll, Nuevo Hampshire.
Wakefield (Pensilvania), lugar designado por el censo en el condado de Lancaster, Pensilvania.
Wakefield (Rhode Island), villa en el pueblo de South Kingstown, condado de Washington, Rhode  Island.
Wakefield-Peacedale, lugar designado por el censo en el condado de Washington, Rhode Island.
Wakefield (Virginia), pueblo en el condado de Sussex, Virginia.

Historia 
Batalla de Wakefield, el 30 de diciembre de 1460 entre las fuerzas de Ricardo, duque de York y el ejército real comandado por la reina Margarita de Anjou.

Personas 
Elsie Maud Wakefield, docente, naturalista, micóloga y fitopatóloga inglesa.
G. E. C. Wakefield, político inglés.
Gilbert Wakefield, maestro y controversialista inglés.
H. Russell Wakefield, novelista, cuentista, editor y funcionario inglés.
Mark Wakefield, cantante estadounidense.
Myles Wakefield, tenista sudafricano.
Rhys Wakefield, actor australiano.
Norman Arthur Wakefield, docente, naturalista y paleontólogo australiano.
William Wakefield Baum, cardenal estadounidense, penitenciario mayor emérito y arzobispo emérito de la arquidiócesis de Washington.

Personajes de ficción 
Nicole des Jardins Wakefield, personaje de ficción y protagonista principal de las tres novelas que forman la secuela a la novela Cita con Rama escrita por Arthur C. Clarke y Gentry Lee.